Ким Лэнкфорд (, род. 14 июня 1955) — американская актриса и предприниматель. Лэнкфорд наиболее известна благодаря своей роли Джинджер Уорд в прайм-тайм мыльной опере CBS «Тихая пристань», где она снималась на регулярной основе с 1979 по 1983 год. В 1997 году она повторила свою роль в мини-сериале «Тихая пристань: Возвращение в тупик».

Лэнкфорд родилась в Монтебелло, Калифорния и дебютировала с ролью в кинофильме 1976 года «Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк», после чего начала карьеру на телевидении. В 1978 году она снялась в недолго просуществовавшем ситкоме NBC The Waverly Wonders, а в разные годы появилась в «Женщина-полицейский», «Счастливые дни», «Остров фантазий» и «Лодка любви». Во времена съемок в сериале «Тихая пристань» она была заметна в прессе благодаря роману с Уорреном Зивоном. После ухода из сериала она взяла на себя несколько незначительных ролей, а в 1988-89 годах снималась в сериале ABC Murphy's Law.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США